O Grande Prêmio do Catar de 2006 foi 2ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no fim de semana de 6 a 8 de abril nos 5.380 km do Circuito Internacional de Losail no Catar.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2006
2006
Desporto no Catar em 2006